Dimetopia är ett släkte av mossdjur. Dimetopia ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Dimetopia